Dingyuan bezeichnet

 den Kreis Dingyuan (定远县) in der chinesischen Provinz Anhui
 die Großgemeinde Dingyuan (定远镇) im Kreis Yuzhong der chinesischen Provinz Gansu, siehe Dingyuan (Yuzhong)
 die Gemeinde Dingyuan (定远乡) im Kreis Luoshan der chinesischen Provinz Henan, siehe Dingyuan (Luoshan)
 die Gemeinde Dingyuan (定远乡) im Kreis Qu der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dingyuan (Qu)
 die Gemeinde Dingyuan (定远乡) im Kreis Zitong der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dingyuan (Zitong)
 Dingyuan (Schiff), ein Panzerschiff (Turmschiff), der gleichnamigen Klasse, der Nordflotte (Beiyang-Flotte) des Kaiserreich Chinas (Qing-Dynastie)